Stockhof heißen folgende geographischen Objekte:

 Stockhof (Bachhagel), Ortsteil der Gemeinde Bachhagel, Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Stockhof (Bad Brückenau), Ortsteil der Stadt Bad Brückenau, Landkreis Bad Kissingen, Bayern
 Stockhof (Bernhardswald), Ortsteil der Gemeinde Bernhardswald, Landkreis Regensburg, Bayern
 Stockhof (Marklkofen), Ortsteil der Gemeinde Marklkofen, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Stockhof (Obertraubling), Ortsteil der Gemeinde Obertraubling, Landkreis Regensburg, Bayern
 Stockhof (Viechtach), Ortsteil der Stadt Viechtach, Landkreis Regen, Bayern
 Stockhof (Walderbach), Ortsteil der Gemeinde Walderbach, Landkreis Cham, Bayern

 Stockhof (Gemeinde Bischofstetten), Ortschaft von Bischofstetten, Bezirk Melk, Niederösterreich
 Stockhof (Gemeinde Pöggstall), Ortschaft von Pöggstall, Bezirk Melk, Niederösterreich

weiteres
 Stockhof (Gröna), ein Grabhügel der spätneolithischen Bernburger Kultur bei Gröna, einem Ortsteil von Bernburg (Saale)

Siehe auch:
 Stockhoff